Мазер — многозначный термин.

 Мазер — квантовый генератор.
 Космический мазер — естественные источники квантового излучения в виде звездных атмосфер, молекулярных облаков, туманностей и т. д.

Фамилия 
 Мазер, Вернер (1922—2007) — известный немецкий историк, журналист и преподаватель.
 
 Мазер, Дэвид Аллен (1851—?) — американский законник и преступник времён Дикого Запада.
 Мазер, Карл Петер (1807—1884) — шведский художник и фотограф (дагерротипист).
 Мазер, Кеннет (1911—1990) — английский врач и физиолог.

Топонимы 
 Мазер — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Мазер — коммуна во Франции, департамент Жиронда.
 Мазер-де-Нест — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Мазер-Лезон — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Мазер-сюр-Салат — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.